de molen De Helper
 de Helpermolen
 de plaats Helper (Utah)
 alias van Sint-Ontkommer